Il y a plusieurs Philippe de Courtenay :
Philippe II (1195 † 1226), margrave de Namur
Philippe  de Courtenay (1243 † 1283), neveu de précédent, empereur latin titulaire de Constantinople